Scaphium peut désigner :
 Scaphium Schott & Endl., un genre d'arbres tropicaux de la famille des Malvaceae ;
 Scaphium Kirby, 1837, un genre de coléoptères de la famille des Staphylinidae.